Des jours et des nuits est le titre de plusieurs œuvres :
 Des jours et des nuits, pièce de théâtre du dramaturge anglais Harold Pinter
 Des jours et des nuits, téléfilm français de Thierry Chabert (2004)
 Des jours et des nuits dans la forêt, film indien réalisé par Satyajit Ray (1970)
 Des jours et des nuits, roman de Gilbert Sinoué (2002).